Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2008 проходили с 9 по 24 августа. Участие принимали 12 мужских и 12 женских команд, которые разыграли соответственно два комплекта наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

Ссылки 
 Баскетбол на официальном сайте Игр   
 Международная федерация баскетбола  

2008 год в баскетболе